Slovo Canopus může mít různé významy:

 Canopus – nejjasnější hvězda souhvězdí Lodního kýlu a zároveň druhá nejjasnější hvězda noční oblohy
 Canopus (válečník) – velitel spartských vojsk
 Canopus (město) – město založené Sparťany v nilské deltě
 Třída Canopus – třída lodí britského královského námořnictva